Le terme frontispice a deux significations bien distinctes. En littérature, il désigne la page illustrée qui fait face à la page de titre. En architecture, un frontispice désigne un élément d'architecture. 

 Le frontispice est une illustration placée en regard de la page de titre d’un livre. 
 Un frontispice : terme principalement utilisé pour désigner un élément d'architecture d'un bâtiment religieux ou d'un temple antique (romain ou grec) similaire à une façade ou un fronton.

Voir aussi 
 Frontispice est une œuvre de Maurice Ravel.